een onbemand luchtvaartuig, ook wel bekend als drone
 Drones (album van Muse), het zevende studioalbum van de Britse rockband Muse
 Drones (film uit 2010), een Amerikaanse komediefilm
 Drones (film uit 2013), een Amerikaanse oorlogsfilm